Movimiento de Izquierda Revolucionaria ist der Name folgender südamerikanischer Linksparteien:
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Bolivien), eine linksgerichtete Partei in Bolivien
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Chile), eine linksgerichtete Partei in Chile
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Ecuador), eine linksgerichtete Partei in Ecuador
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Kolumbien), eine ehemalige Guerillaorganisation in Kolumbien
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Peru), eine linksgerichtete Partei in Peru
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Venezuela), eine linksgerichtete Partei in Venezuela